anihilator – operator anihilacji w mechanice kwantowej
 anihilator (teoria pierścieni)
 Annihilator – kanadyjska grupa muzyczna